— посёлок в Японии, находящийся в уезде Мацумаэ округа Осима губернаторства Хоккайдо.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хоккайдо в губернаторстве Хоккайдо. С ним граничат посёлки Сириути, Мацумаэ, Каминокуни, Сотогахама.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается криптомерия, цветком — Lilium auratum.

Известные уроженцы 

 Тиёнофудзи Мицугу, один из самых успешных борцов сумо, 58-й ёкодзуна.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Хоккайдо